Храштјани могу бити:

 Храштјани (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Храштјани (Колин), насељено мјесто у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република
 Храштјани (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република
 Храштјани (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Храштјани (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република